Sadleder ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Sadleder (* 1967), österreichische Skirennläuferin